Герод:

 Герод — пальмирский царь в 264—267 годах.
 Герод — древнегреческий поэт III в. до н. эры, автор мимиямбов.
 Герод Аттик (ок. 101—ок. 177) — греческий оратор.